Thibaut Monnet, né le  à Martigny, est un joueur de hockey sur glace professionnel suisse.

Carrière en club 
Formé au HC Martigny, il fait ses débuts professionnels en Ligue nationale B à l'âge de quinze ans. Il porte ensuite successivement les couleurs du Lausanne HC (LNB, 1999-2000), du HC La Chaux-de-Fonds (Ligue nationale A, 2000-2001), de Fribourg-Gottéron (LNA, 2001-2003), du SC Langnau (LNA, 2003-2005), et du CP Berne (LNA, 2005-2006) avant de rejoindre à nouveau les rangs du HC Fribourg-Gottéron, auquel il est prêté pour la saison 2006-2007.

À la fin de cette troisième saison fribourgeoise, où il a terminé meilleur compteur de son équipe, il signe une entente de trois ans avec le ZSC Lions.

Lors de la saison 2007-2008, il gagne le titre de champion de Suisse. En finale contre Genève-Servette, le ZSC Lions gagnent la série 4 à 2 après avoir été menés 2 à 0. En 2009, il gagne le titre de champion d'Europe contre les Russes de Metallourg Magnitogorsk (2-2 / 5-0). Quelques semaines plus tard, son club remporte la Coupe Victoria contre les Blackhawks de Chicago, futurs vainqueurs de la Coupe Stanley.

Carrière internationale 
Sélectionné à plusieurs reprises en équipe nationale suisse, il participe à cinq championnats du monde consécutifs en 2007 à Moscou ( final), 2008 à Québec (), 2009 en Suisse (), 2010 en Allemagne (), 2011 en Slovaquie () et 2012 () et 2013 (médaille d'argent) à Helsinki et Stockholm. En 2010, il participe aux Jeux olympiques de Vancouver. Son équipe est éliminée en quart de finale contre les États-Unis.

Trophées et honneurs personnels 
 Champion de Suisse en 2008 et en 2012 avec le ZSC Lions ;
 Champion d'Europe en 2009 avec le ZSC Lions ;
 Vainqueur de la Coupe Victoria en 2009 avec ZSC Lions ;
 Vice-champion du monde en 2013 avec la Suisse.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998||HC Martigny||LNB||14||0||0||0||2||0||0||0||0||0
|-
|1998-1999||HC Martigny||LNB||38||2||7||9||10||0||0||0||0||0
|-
|1999-2000||Lausanne HC||LNB||35||14||9||23||20||4||0||1||1||4
|-
|2000-2001||HC La Chaux-de-Fonds||LNA||39||15||8||23||42||12||4||5||9||15
|-
|2001-2002||HC Fribourg-Gottéron||LNA||39||10||12||22||24||5||1||2||3||2
|-
|2002-2003||HC Fribourg-Gottéron||LNA||44||14||10||24||32||0||0||0||0||0
|-
|2003-2004||SC Langnau Tigers||LNA||48||24||13||37||79||8||5||12||17||12
|-
|2004-2005||SC Langnau Tigers||LNA||44||10||20||30||26||6||0||3||3||10
|-
|2005-2006||CP Berne||LNA||44||8||9||17||18||2||0||0||0||0
|-
|2006-2007||HC Fribourg-Gottéron||LNA||44||14||23||37||54||4||4||3||7||2
|-
|2007-2008||ZSC Lions||LNA||50||18||25||43||40||17||4||11||15||6
|-
|2008-2009||ZSC Lions||LNA||50||14||21||35||32||4||1||1||2||6
|-
|2009-2010||ZSC Lions||LNA||49||24||15||34||42||7||4||4||8||4
|-
|2010-2011||ZSC Lions||LNA||47||13||23||36||38||5||5||1||6||6
|-
|2011-2012||ZSC Lions||LNA||48||5||16||21||4||15||5||8||13||0
|-
|2012-2013||ZSC Lions||LNA||50||18||19||37||22||12||4||5||9||2
|-
|2013-2014||HC Fribourg-Gottéron||LNA||49||15||14||29||26||9||1||2||3||0
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||LNA||35||6||8||14||14||6||0||1||1||2
|-
|2015-2016||HC Ambrì-Piotta||LNA|| 48 || 13|| 13 || 26 || 18 || 6 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
|2016-2017|| HC Ambrì-Piotta ||LNA|| 47 || 10|| 10 || 20 || 14 || 10 || 1 || 1 || 2 || 8
|-
|2017-2018|| HC Ambrì-Piotta ||LNA|| 19 || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2018-2019|| EHC Kloten ||LNB|| 43 || 17 || 10 || 27 || 16 || 5 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|2019-2020|| EHC Winterthour ||LNB|| 44 || 6 || 18 || 24 || 10 || 4 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2020-2021|| HC Sierre ||LNB|| 44 || 10 || 19 || 29 || 26 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Sierre || LNB ||  || 

|793||232||261||493||527||139||43||63||106||83

|218||49||63||112||84||17||4||5||9||8

|1999|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||7||2||1||3||0||
|-
|2000|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||7||4||3||7||6||
|-
|2001|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||2||5||7||6||
|-
|2002|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||3||2||5||16||
|-
|2006||Eisbären Berlin||Coupe Spengler||2||0||1||1||0||
|-
|2007||||CM||7||1||1||2||0||
|-
|2008|| Suisse||CM||7||1||2||3||10||
|-
|2008-2009||ZSC Lions||Ligue des Champions||8||4||3||7||0||Vainqueur
|-
|2009|| Suisse||CM||3||0||0||0||2||
|-
|2009||ZSC Lions||Coupe Victoria||1||0||1||1||2||Vainqueur
|-
|2010|| Suisse||JO||5||0||1||1||0||
|-
|2010|| Suisse||CM||7||2||2||4||6||
|-
|2010||ZSC Lions||ET||8||1||0||1||4|| de la Division Centrale
|-
|2011|| Suisse||CM||6||1||0||1||2||
|-
|2012|| Suisse||CM||5||0||0||0||0||
|-
|2012||ZSC Lions||ET||8||0||3||3||2|| de la Division ouest
|-
|2013|| Suisse||CM||1||0||0||0||0|| Médaille d'argent
|-
|2013||HC Fribourg-Gottéron||ET||8||1||2||3||2|| de la Division est
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||CHL||6||2||3||5||4||Huitième-de-finaliste
|-
|2014-2015||HC Fribourg-Gottéron||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Huitième-de-finaliste
|-
|2015-2016||HC Ambrì-Piotta||Coupe de Suisse||2||0||0||0||0||Huitième-de-finaliste

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1982
Naissance à Martigny
Joueur international suisse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur du HC Martigny
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du CP Berne
Joueur du ZSC Lions
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du EHC Kloten
Joueur du EHC Winterthour
Joueur du HC Sierre